Marbletown ist der Name folgender Ortschaften in den Vereinigten Staaten:
 Marbletown (Ulster County, New York), eine Ortschaft im Ulster County, im US-Bundesstaat New York
 Marbletown (Wayne County, New York), eine Ortschaft im Wayne County, im US-Bundesstaat New York
 Marbletown (Illinois), eine Ortschaft im US-Bundesstaat Illinois